Wytrawianie – w metalurgii proces roztwarzania powierzchni przedmiotów metalowych
 Wytrawianie – w parazytologii jedna z metod diagnostycznych służących wykrywaniu larw włośnia krętego.